hrabstwo Bath (ang. Bath County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Bath (ang. Bath County) w USA, w stanie Wirginia